Tuti steht für:

Geografisches:
 Tuti (Estland), Ort
 Tuti (Sistan und Belutschistan), Ort im Iran
 Tuti (Süd Chorassan), Ort im Iran
 Distrikt Tuti, Distrikt in Peru
 Tuti-Brücke im Sudan
 Tuti-Insel, Sudan

Personennamen:
 Tuti Indra Malaon (1939–1989), indonesische Schauspielerin
 Tuti Jusupowa (1880?–2015), Usbeke, Person mit dem angeblich höchsten Lebensalter
 Tuti Faal, First Lady in Gambia

 Tuti Tursilawati (1984–2018), indonesische Haushälterin und Opfer sexueller Gewalt, die in Saudi-Arabien hingerichtet wurde

Siehe auch:
 Tuti-name
 Tutti